Чарло — переписна місцевість в США, в окрузі Лейк штату Монтана.

Персоналії 
 Джермалл Чарло (1990) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBC.
 Джермелл Чарло (1990) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF.